Семхоз:

 Семхоз — микрорайон города Сергиев Посад; до 2004 года посёлок городского типа в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Семхоз — платформа на Ярославском направлении МЖД.